Grief Is The Thing With Feathers è un album di Teho Teardo pubblicato nel 2019 dalla Specula.

Tracce

Note

Collegamenti esterni
Grief Is The Thing With Feathers su Discogs